Il singolare del torneo di tennis Fresno Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Scott Draper che ha battuto in finale Justin Gimelstob 6-1, 65-7, 6-1.

Teste di serie 

 Justin Gimelstob (finale)
 Ricardo Mello (primo turno)
 Scott Draper (Campione)
 Michael Russell (primo turno)

 Peter Luczak (primo turno)
 Louis Vosloo (primo turno)
 Gabriel Trifu (secondo turno)
 Paul Goldstein (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Fresno Challenger 2002